Brak může znamenat:

 Brak (literatura) – označení pro pokleslé literární dílo
 Brak (film) – česká filmová černá komedie
 Bnej Brak – město v Izraeli
 Brak (Libye) – město v Libyi

Externí odkazy